Везнесение може да се отнася до:

 Възнесение Господне
 Свето Възнесение Господне
 Възнесение Господне (дем Преспа)
 Възнесение Господне (Ново село)
 Църква „Възнесение Христово“ (Йерусалим)
 Свето Възнесение Господне (Русе)
 Възнесение Господне (Крушица)
 Свето Възнесение Господне (Несебър)
 Възнесение Господне (Ногаевци)
 Свето Възнесение Господне (Чудинци)
 Възнесение Господне (Свето Митрани)
 Възнесение Господне (Тодорци)
 Възнесение Господне (Цер)
 Възнесение Господне (Евла)
 Възнесение Господне (Гевгели)
 Възнесение (остров)
 .ac